Csehország
 Košice, település a Kutná Hora-i járásban
 Košice, település a Tábori járásban
 Szlovákia
 Kassa (szlovákul Košice), a Kassai kerület székhelye
Lásd még
 Kosice (egyértelműsítő lap)